Advent Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
* Advent Creek (Republican River), Fluss im Bundesstaat Nebraska
 Advent Creek (Cedar River), Fluss im Bundesstaat Michigan
 Advent Creek (Sunday Creek), Fluss im Bundesstaat Montana